Back to Back Hits – singel grupy Depeche Mode z albumu Music for the Masses
 Back to Back Hits – singel grupy Depeche Mode z albumu Black Celebration